Нуево Сантијаго има више значења:

 Нуево Сантијаго (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Сантијаго (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику